Территориальные войска — многозначный военный термин:
 Территориальные войска — часть вооружённых сил, предназначенных для выполнения вспомогательных функций и пополнения частей регулярной армии.
 Территориальные войска (СССР) — воинские формирования вооружённых сил СССР, создававшиеся на основе территориально-милиционной системы в 20—30-х годах XX века.
 Территориальные войска (Казахстан) — воинские части и подразделения (формирования) территориальной обороны, являющиеся составной частью Вооружённых сил Республики Казахстан, предназначенные для выполнения соответствующих задач в пределах границы административно-территориальной единицы Республики Казахстан.
 Территориальные войска (Германия) - вспомогательные воинские формирования Бундесвера в 1955-1993 гг.

Примечания 

Территориальная оборона